Eustorge est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Eustorge est un prénom masculin désuet.

Eustorge peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Eustorge  de Milan († vers 355), d'origine grecque, évêque de Milan de 344 à 349 ; fêté localement le 18 septembre.
 Eustorge II de Milan († 518), évêque de Milan en Lombardie, confesseur ; fêté le 6 juin.

Autres personnalités portant ce nom 
 Eustorge (), évêque de Sisteron.
 Eustorge de Scorailles (), évêque de Limoges, de 1106 à 1137.
 Eustorge ( - ), abbé de Mozac mentionné vers 1205.

Références